Jack Anderson (columnist) (1922–2005), Amerikaans columnist
 Jack Anderson (wielrenner) (1987-), Australisch wielrenner
 Jack Anderson (kunstschaatser) (1924-), Amerikaans kunstschaatser
 Jack Anderson (Australian footballer) (1908–1960), Australisch Australian footballer
 Jack Anderson (coureur), Amerikaans NASCAR-coureur